Rime steht für:

 Rime, ökumenische Bewegung innerhalb des tibetischen Buddhismus
 Rime (Computerspiel), ein Adventure-Spiel (2017)
 Rime Crests, Gebirge auf Coronation Island, Antarktis
 Jean-François Rime (* 1950), Schweizer Politiker (SVP)